Саловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Саловское сельское поселение — входит в Лямбирский район Мордовии
 Саловское сельское поселение — входит в Пензенский район Пензенской области, центр с. Саловка
 Саловское сельское поселение — входит в Пензенский район Пензенской области, центр ж/д ст. Саловка